Drúštvo matemátikov, fízikov in astronómov Slovénije (DMFA) je osrednje slovensko društvo na področju matematike in naravoslovnih znanosti fizike in astronomije.

Društvo se ukvarja s pedagoško dejavnostjo in popularizacijo matematike, razvedrilne matematike, fizike in astronomije ter z organizacijo tekmovanj na vseh ravneh šolanja.

Skrbi tudi za publicistično in založniško dejavnost, kamor sodi društveno glasilo Obzornik za matematiko in fiziko, revija za srednješolce Presek, knjižna zbirka Sigma ter druge knjižne izdaje. V sodelovanju z Inštitutom za matematiko, fiziko in mehaniko (IMFM) in Univerzo na Primorskem izdaja matematično znanstveno revijo Ars Mathematica Contemporanea.

Trenutna predsednica Društva je Nežka Mramor Kosta, podpredsednica pa Marjeta Kramar Fijavž.

DMFA ima v Mariboru in Celju svoji podružnici.

DMFA sodeluje z Evropskim matematičnim društvom (EMS), Evropskim fizikalnim društvom (EPS) in z drugimi sorodnimi društvi po svetu.

Častni člani DMFA 

Društvo podeli častno članstvo osebi ali osebam, ki so s svojim strokovnim ali pedagoškim delom pomembno prispevali k razvoju matematičnih in naravoslovnih znanosti v Sloveniji, oziroma k razvoju Društva.

Glej tudi 

 tekmovanje Evropski matematični Kenguru

Zunanje povezave 

 DMFA Slovenije
 Predstavitev pri EPS  

Slovenska društva
Slovenska astronomska društva
Fizikalna društva
Matematične organizacije